Maransin peut désigner :
 Maransin, une commune française de la Gironde,
 Jean-Pierre Maransin (1770 - 1828), un général français,

Homophones
 Marensin (ou Marencin), un petit territoire côtier des Landes de Gascogne,

Homonymie de patronyme